Esfarāyen kan syfta på följande platser:

Iran 

 Esfarāyen (kommunhuvudort i Iran), Nordkhorasan, 
 Shahrestān-e Esfarāyen, kommun, Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar